Scheuerl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Scheuerl (1919–2004), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Walter Scheuerl (* 1961), deutscher Anwalt und Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Scheurl
 Scheuerle